Christopher Evans est un nom porté notamment par les personnalités suivantes :
  (1847-1917), voleur américain de train ;
  (1909-2012), aumônier et théologien anglais ;
  (1931-1979), informaticien britannique, psychologue et écrivain sur la pseudo-science ;
 Christopher Evans (1951- ), écrivain britannique de science fiction ;
 Christopher Leith Evans (1954- ), artiste américain ;
  (1957- ), entrepreneur britannique de biotechnologie ;
  (1987- ), compositeur, chanteur et artiste ougandais ;
 Christopher Evans (1991- ), joueur de basket-ball.

Voir aussi